Jesús Andrés Mancha Cadenas, nacido el 30 de noviembre de 1941 en Almendralejo (Badajoz). Político español del Partido Popular. Fue diputado por Cádiz en el Congreso de los Diputados dentro del Grupo Popular entre 2000 y 2008.

Biografía 
Es Licenciado en Derecho. Secretario Judicial. Diputado del Parlamento Andaluz 1990-2000. Vicepresidente del Parlamento Andaluz 1990-1996. Senador en la VI Legislatura.

Así como también es vocal de la Comisión de Defensa, portavoz de la Comisión de Fomento y Vivienda y vocal de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio. 

Está casado y tiene cuatro hijos.

Personas de Almendralejo
Políticos del Partido Popular
Senadores por designación del Parlamento de Andalucía
Senadores de la VI Legislatura de España
Diputados por la provincia de Cádiz
Diputados de la VII Legislatura de España
Diputados de la VIII Legislatura de España
Diputados del Parlamento de Andalucía